Smidovič () può riferirsi a:

Geografia 
Smidovič – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica in Russia, intitolato a Pëtr Germogenovič Smidovič

Persone 
Pëtr Germogenovič Smidovič (1874-1935) – rivoluzionario e politico russo e sovietico
Sof'ja Nikolaevna Smidovič (1872-1934) – rivoluzionaria e politica russa e sovietica, moglie di Pëtr Germogenovič Smidovič
Smidovič – vero cognome dello scrittore russo e sovietico Vikentij Vikent'evič Veresaev (1867-1945)